Семмі Лі (, 1958 — 21 липня 2012) — англійський науковець, експерт з фертильності та штучного запліднення

Біографія 
Він був науковим консультантом лікарні та головним науковим співробітником програми Wellington IVF. Його основна книга Counselling in Male Infertility була опублікована у 1996 році;

Лі раптово помер 21 липня 2012 року.

Бібліографія

Деякі журнальні статті 

 M Buehr; S Lee; A McLaren; A Warner (1987). «Reduced gap junctional communication is associated with the lethal condition characteristic of DDK mouse eggs fertilized by foreign sperm» (PDF). Development. 101 (3): 449—459.
 MI Glavinovic; S Lee; R Miledi (1987). «Effect of collagenase treatment on rat muscle fibre acetylcholinesterase activity». J. Neurosci. Res. 18 (4): 519—524. doi:10.1002/jnr.490180403. PMID 2830412.
 S Lee; NB Gilula; A Warner (1987). «Gap junctional communication and compaction during preimplantation stages of mouse development». Cell. 51 (5): 851—860. doi:10.1016/0092-8674(87)90108-5. PMID 3677175.
 S Lee; R Miledi; F Ruzzier (1987). «Rat diaphragm muscle fibre action potentials and the development of tetrodotoxin resistance in long-term organ culture». Quart J Exp Physiol. 72: 601—608. doi:10.1113/expphysiol.1987.sp003100. PMID 2827223.
 DA Clark; S Lee; S Fishel; M Mahadevan; H Goodall; M Ah- Moye; O Schechter; J Stedronska-Clark; S Daya; J Underwood; I Craft; J Mowbray (1989). «Immunosuppressive activity in human IVF culture supernatants and prediction of outcome of embryo transfer». Journal of in Vitro Fertililisation Embryo Transfer. 6: 51–58. doi:10.1007/BF01134582.
 S. Lee; H Rivas-Toro (2001). «Treatment with IUI and ICSI for HIV men whose partners remain HIV- free: a risk reduction method». J. Bras. Reprod. Ass. 5: 64–65.
 S Lee (1987). «GIFT, the hope for future infertility treatment». Journal Royal Society of Health. 107 (5): 201—202. doi:10.1177/146642408710700517.
 WAR Davies; HS Dhariwal; S Lee (1988). «GIFT and IUI in the district general hospital». Human Reproduction. 3: 611—612. PMID 3170701.
 S Lee (1987). «Gamete intrafallopian transfer (GIFT); A great leap forward?». Human Reproduction. 2 (6): 541. PMID 3667909.
 M. Rissardo; S. Lee (2004). «Embryo implantation: is TNF-alpha the key?». Biomedical Scientist. 48: 1079—1085.
 S. Lee (2005). «Cloning today. Nine years on from Dolly». Biomedical Scientist. 49: 686—687.
 JD Alves; EL Radway-Bright; S Lee; B Grima; J Hothersall; CT Ravirajan; DA Isenberg (2005). «Antiphospholipid antibodies are induced by in vitro fertilization and correlate with paraoxonase activity and total antioxidant capacity of plasma in infertile women». Lupus. 14: 1–8. doi:10.1191/0961203305lu2096oa.

Газетні статті 

 
 S. Lee. The baby factories. Sunday Telegraph. 10 November 2002.
 S. Lee. The great IVF scandal. Daily Mail. 29 November 2002.

Книги

Примітки

Посилання 
 Official web page at UCL
 Mistakes in IVF
 CEO of infertility website

Персоналії:Лондон
Англійські біологи
Англійські біофізики
Випускники Університетського коледжу Лондона
Випускники Лондонського королівського коледжу
Померли 2012
Народились 1958
Сторінки з неперевіреними перекладами